Деванте Паркер (; 16 марта 1996 года, Висбаден, Германия) — немецкий футболист, играющий на позиции полузащитника. Ныне выступает за немецкий клуб «Майнц 05».

Клубная карьера 
В возрасте 10 лет привлёк внимание селекционеров «Майнца».

31 августа 2014 года дебютировал в Бундеслиге, в поединке «Майнца» против «Ганновера», выйдя на замену на 82-ой минуте вместо Ку Джа Чхоля. За два сезона провёл в составе «Майнца» две встречи, в основном выступая за вторую команду.

Международная карьера 

С 2011 года привлекается в молодежные и юношеские сборные Германии.

Семья 

Его старший брат, Шон Паркер, также является футболистом. Ныне выступает за «Аугсбург».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Fussballdaten.de 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Майнц 05»